

Bośnia i Hercegowina 
 Poljana – wieś w kantonie tuzlańskim, w mieście Tuzla 
 Poljana – wieś w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Velika Kladuša

Chorwacja 
 Poljana – wieś w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Lipik
 Poljana – wieś w żupanii zadarskiej, w gminie Preko, na wyspie Ugljan
 Poljana – wieś w żupanii zagrzebskiej, w mieście Vrbovec
 Poljana – wieś w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Vrbovsko
 Poljana Biškupečka – Varaždin, żupania varażdińska
 Poljana Čička – Velika Gorica, żupania zagrzebska
 Poljana Križevačka – Križevci, żupania krapińsko-zagorska
 Poljana Lekenička – Lekenik, żupania sisacko-moslawińska
 Poljana Sutlanska – przysiółek w gminie Zagorska Sela, żupania krapińsko-zagorska
 Poljana Vojnićka – przysiółek w gminie Krnjak, żupania karlowacka
 Poljana – szczyt

Czarnogóra 
 Poljana

Serbia 
 Poljana – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w mieście Požarevac

Słowenia
 Poljana – wieś w gminie Kamnik w Słowenii
 Poljana – wieś w gminie Prevalje w Słowenii

Ukraina 
 Poljana – wieś